Down to Earth – album Jem z 2008 roku.
 Down to Earth – album Ozzy’ego Osbourne’a wydany w 2001 roku.
 Down to Earth  – album grupy Rainbow z 1979 roku.